Баньобарес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 51,17 км². Население — 362 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 92 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Web patrocinada por el Ayuntamiento
 Página con información del municipio, cultura, mapa de la zona y galería de fotos.
 Grupo de MSN que ofrece información sobre el municipio
 Otra Web con más informacion

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки